Scooter har flere betydninger:

 Scooter – en knallert/motorcykel-type
 Scooter (band) – et tysk band